Lorenzetti ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrogio Lorenzetti um (1290–1348), italienischer Maler
 Enrico Lorenzetti (1911–1989), italienischer Motorradrennfahrer
 Hugo Lorenzetti (1912–1975), französischer Bahnradsportler und Schrittmacher
 Pietro Lorenzetti um (1300–1348), italienischer Maler und der Bruder von Ambrogio Lorenzetti
und der Notname von
 Ugolino Lorenzetti, Maler des Mittelalters